Иодид вольфрама(IV) — неорганическое соединение, соль металла вольфрама и иодоводородной кислоты с формулой WI,
чёрные кристаллы,
не растворяется в холодной воде.

Получение 
 Реакция хлорида вольфрама(VI) с иодоводородной кислотой:

 Реакция хлорида вольфрама(IV) с иодоводородной кислотой:

Физические свойства 
Иодид вольфрама(IV) образует чёрные кристаллы,
не растворимые в холодной воде, диэтиловом эфире, хлороформе.
Растворяется в этаноле.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании в вакууме:

 Гидролизуется в горячей воде:

 Реагирует с хлором и бромом:

См. также

Литература 
 
 
 

Иодиды вольфрама
Соединения вольфрама по алфавиту